Tanque Tiger puede referirse a:

 el Tiger I o Panzer VI Tiger, un carro de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial; o
 el Tiger II o Panzer VI Königstiger, un carro de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial.